

Транспорт 
 Порт — комплекс будівель та пристроїв для завантаження і розвантаження суден та їх обслуговування:
 Морський порт призначений для прийому морських суден,
 Аеропорт для прийому літаків та інших повітряних суден.

Інформаційні технології 
 Комп'ютерний порт — інтерфейс, через який периферійний пристрій приєднується до адаптера комп'ютера:
 Послідовний порт — комунікаційний інтерфейс, через який дані передаються послідовно, по одному біту за такт
 Паралельний порт — комунікаційний інтерфейс, через який дані передаються паралельно, по кілька біт за такт
 Порт введення-виведення — комірка в окремому адресному просторі процесора, пов'язана з периферійним пристроєм
 Порт протоколу (комп'ютерні мережі) — параметр мережевого протоколу транспортного рівня (TCP, UDP) для позначення процесу-одержувача
 Порт — комп'ютерна програма, що була перенесена на рівні джерельних кодів на іншу платформу

Інше 
 Порт — отвір у борту корабля для навантаження й розвантаження з нижньої палуби.
 Гарматний порт — у старовину отвір у бортах корабля для гарматних стволів.
 Лацпорт — порт для навантаження й розвантаження з нижньої палуби.
 Порт — медичний пристрій, що вживлюється підшкірно, для проведення внутрішньовенних ін'єкцій.
 Порт — конопляна чи льнана нитка у вовняній тканині, або у сукні.
 «Порт» — новела французького письменника Гі де Мопассана.

Географічні назви

Порт — село у Лимансьому районі Одеської області.

Муніципалітети
 Порт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер;
 Порт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар;

Порт — громада в кантоні Берн

Див. також 
 Порт-Луї — столиця Маврикію;
 Порт-Морсбі — столиця Папуа Нової Гвінеї;
 Порт-о-Пренс — столиця Гаїті;
 Порт-Саїд — місто у Єгипті;
 Порт-Артур (Люйшунь) — місто у Китаї.
 Порта
 Пор

Примітки

Джерела